Монтебелло, , буквально «красивая гора»:
 Монтебелло-Ионико
 Монтебелло (Беллинцона)
 Монтебелло (Калифорния)
 Монтебелло (Квебек)
 Монтебелло-Вичентино
 Монтебелло-ди-Бертона
 Монтебелло-суль-Сангро — коммуна в Италии, располагается в регионе Абруццо, в провинции Кьети.
 Монтебелло-делла-Батталья
 Монтебелло-Йонико — коммуна в Италии, располагается в регионе Калабрия, подчиняется административному центру Реджо-Калабрия.

Фамилия 
 Монтебелло, Люк (род. 1995) — мальтийский футболист.

См. также 
 Герцог Монтебелло — титул Наполеона-Огюста Ланна, министра иностранных дел Франции в 19 веке.